Appel (vrucht), een vrucht/fruitsoort
 Appel (plant), de plant 
 Malus, een geslacht van (wilde) appels, sierappels of crabappels
Aardrijkskunde
 Appel (Gelderland), buurtschap in de Nederlandse gemeente Nijkerk (Gelderland)
 Appel (Nedersaksen), gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
 Appels, een dorp in België

Architectuur
 Appel (bouwkunst), spits toelopende, bolvormige bekroning van een kerktoren (ook aangeduid als peer of ui)

Kunst
 Appeltheater, thuistheater van Toneelgroep De Appel
 De Appel, instituut voor hedendaagse kunst in Amsterdam
 Toneelgroep De Appel, Nederlands toneelgezelschap uit Den Haag
 Appel (Schiphol), beeld van Kees Franse

Personen met de achternaam Appel(s)
 Bram Appel (1921-1997), Nederlands voetballer en voetbaltrainer
 Jacob Appel den Ouden (1680–1751), Nederlands kunstschilder
 Karel Appel (1921-2006), Nederlands kunstschilder en beeldhouwer
 Maritje Appel (1947), Nederlands burgemeester
 René Appel (1945), Nederlands schrijver
 Ton Appels (1956), Nederlands bedrijfseconoom

Scheikunde
 Appel-reactie, een organische reactie
Muziek
 Appel (zanger) Zuid-Afrikaanse muzikant, geboren als Christoph Kotzé

Andere
 Appel (hoger beroep), als er aan een hogere rechter opnieuw een oordeel wordt gevraagd in een rechtszaak (tussen 1995 en 2006 geschreven als appèl).
 Appel (militair), militaire term voor de verplichte samenkomst ter controle van de aanwezigheid van alle manschappen.
 Appel (Tweede Wereldoorlog), handeling in gevangenenkampen
 Appel (oproep), oproep tot actie, zoals in de naam van het Christen-Democratisch Appèl
 Onder appel staan, zich (bijv. een hond) gemakkelijk laten terugroepen of terugfluiten.

Zie ook
Apple (doorverwijspagina)